Доментция (Domentzia) е име на:

 Доментция, майка на византийския император Фока (602–610).
 Доментция (дъщеря на Фока), дъщеря на Фока и Леонтия, която се омъжва 607 г. за генерал Приск.